Puerto Salgar kan syfta på:

Colombia 

 Puerto Salgar (kommun), Cundinamarca, 
 Puerto Salgar (ort), Cundinamarca,